Гербранд Баккер:

  (1771—1828) — голландский врач, профессор.
 Баккер, Гербранд (р.1962) — нидерландский писатель. 
 Примечания